Бурдаев — имя собственное, имеет женскую форму Бурдаева; распространено в виде фамилий.
 Бурдаев, Борис Вениаминович (род. 1981) — российский музыкант, экс-солист популярной группы «Братья Грим».
 Бурдаев, Константин Вениаминович (род. 1981) — российский музыкант, солист поп-рок группы «Братья Грим».